Jocabel és un nom femení que no és gaire habitual les terres de parla catalana. És un nom que s'utilitza a Amèrica llatina principalment, però tampoc és dels més habituals. Els països on més persones tenen aquest nom són: Mèxic, Xile i l'Argentina. El seu origen és bíblic, ja que deriva directament de Jocabed, que és la mare d'en Moisès.

Prenoms femenins